Топоним

 Чокурча — пещера в Крыму
 Чокурча — прежнее название села Луговое, включённого в состав Симферополя.